Шеленков — русская фамилия; имеет женскую форму Шеленкова. Известные носители:
 Шеленков, Александр Владимирович (1903—1996) — советский кинооператор.
 Шеленков, Виктор Вячеславович (род. 1952) — советский футболист.
 Шеленков, Юрий Викторович (род. 1981) — российский футболист.